Calibre - munição
Ou ainda:
Calibre (artista)
Calibre (filme)
Calibre (programa)
Calibre (relógio)

Desambiguação